Ribécourt-Dreslincourt, Oise
 Ribécourt-la-Tour, Noorderdepartement